

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Корнелий Цинна (в 3-й раз, патриций) и Гней Папирий Карбон (плебей); преторы: Гай Папирий Карбон Арвина, Марк Марий Гратидиан и Публий Корнелий Цетег; квестор: Марк Теренций Варрон; монетные триумвиры: Луций Юлий Бурсион и Маний Фонтей.
 Первая Митридатова война:

 Зима, волнения в легионах Флакка, расквартированных в Византии, легат Фимбрия выступает против него. Флакк убит в Никомедии, командование армией переходит к Фимбрии.
 Весна, Фимбрия ведёт военную кампанию против Митридата в Азии. Он изгоняет Митридата из Пергама и блокирует его в Митилене, но, не имея флота, вынужден обратиться за помощью к полководцу Суллы Лукуллу. Отказ Лукулла взаимодействовать с Фимбрией позволяет Митридату спастись.
 В Халкиде высаживается новая понтийская армия и соединяется с Архелаем, Беотия вновь переходит под власть Понта.
 Битва при Орхомене — Сулла разбивает понтийскую армию Архелая.
 Август, встреча Суллы и Митридата в городе Дарданы, заключён Дарданский мир, по условиям которого Митридат оставлял римские провинции в Азии и Греции, выплачивал контрибуцию и передавал Сулле часть флота.

Азия 
 Мир между Арменией и Парфией. Тигран II захватывает ранее уступленные земли и северо-западные области Парфии. В зависимость от него попадает Атропатена.

Хунну 
 85—68 — Шаньюй хуннов Хуаньди. Борьба партий хуннской знати.

Родились 
 Атия Бальба Цезония — мать Октавиана Августа
 Марк Юний Брут — убийца Цезаря

Скончались 
 Гай Юлий Цезарь Старший — отец Юлия Цезаря.
 Луций Валерий Флакк — консул-суффект 86 года до н. э., убит во время солдатского мятежа

См. также

Примечания